Pramberg är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Jacques Pramberg (1863–1957), svensk ämbetsman
 Johan Bernhard Pramberg (1788–1873), svensk läkare
 Thorsten Pramberg (1890–1975), svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör